Hochpunkt steht für:

 Hochziel, ein hochgelegener Zielpunkt in der Geodäsie
 Mittelpunkt (Schriftzeichen), ein auf mittlerer Schrifthöhe frei stehender Punkt
 Hochpunkt (Interpunktion), ein griechisches Satzzeichen, zumeist ebenfalls auf mittlerer Schrifthöhe stehend
 eine Art von Extrempunkt in der Mathematik, siehe Extremwert

Siehe auch:
 Höhepunkt
 Klimax
 Kulmination
 Maximum
 Peak
 Überpunkt, ein diakritisches Zeichen (˙)
 Freistehender Überpunkt, ein Sonderzeichen (˙)

 Tiefpunkt